Slovo Chůze má několik významů:
 
 chůze – druh pohybu
 antalgická chůze – pohybové onemocnění
 sportovní chůze – lehkoatletická sportovní disciplína:
 chůze na 3 km
 chůze na 5 km
 chůze na 10 km
 chůze na 20 km
 chůze na 50 km

 Chůze (esej) – esej Henryho Davida Thoreaua

Externí odkazy